Монтсерат има више значења:

 Монтсерат
 Монтсерат (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Монтсерат (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику